Greenhithe ist ein Ortsname:
 Greenhithe (Swanscombe and Greenhithe), Kleinstadt () in der englischen Gemeinde Swanscombe and Greenhithe
 Greenhithe (Neuseeland), Vorort im Norden des Auckland Council (früher North Shore City)